Felmy ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Felmy (1891–1955) deutscher Generalmajor der Flieger
 Hansjörg Felmy (1931–2007), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Hellmuth Felmy (1885–1965), deutscher General der Flieger
 Karl Christian Felmy (* 1938), deutscher Theologe
 Max Felmy (1877–1965), deutscher Schauspieler und Opernsänger (Tenor)